Вербовцы () — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.

Почтовый индекс — 30445. Телефонный код — 3840. Занимает площадь 194 км². Код КОАТУУ — ?.

История 
В 1906 году — село  Изяславского уезда Волынской губернии Российской империи. Расстояние от уездного города 20 вёрст, от волостного центра - 1. Дворов 245, жителей 1368.

География 
Деревня расположена на берегу реки Хомора в 35 км к югу от города Шепетовка.

Улицы 
В селе 6 улиц: Центральная, Величко, Садовая, Молодёжная, Казацкая, Шевченко.

Население 
Согласно переписи УССР 1989 года, численность населения села составляла 898 человек, из которых 397 мужчин и 501 женщин.

По переписи населения Украины в 2001 году в селе проживало 801 человек.

Достопримечательности 

 В селе находится ботанический памятник природы — Вербовецкие дубы.

Местный совет 
30444, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, с. Вербовцы

Примечания

Ссылки 
 Вербовцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Шепетовского района